Зальц () — река в Германии, протекает по земле Гессен. Площадь бассейна реки составляет 91,27 км², длина реки — 29,7 км.

Течение

Примечания 

Бассейн Кинцига (приток Рейна)
Реки Гессена